Miejscowości w USA:
 Veteran – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Veteran – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Goshen
Gminy w USA:
 Veteran (ang. Veteran Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung